

Persone 
 Heidi Astrup – ex pallamanista danese
 Nikolai Astrup – politico norvegese
 Nikolai Johannes Astrup – pittore norvegese
 Poul Bjørndahl Astrup – medico danese